Abdelkebir M’Daghri Alaoui, ministre marocain des Habous et des Affaires islamiques ;
 Driss Alaoui M’Daghri, ministre marocain de la Communication, porte-parole du gouvernement.

Patronyme marocain